Ignazio Sgarlata – musicista, compositore e presbitero italiano
 Filippo Sgarlata – medaglista italiano
 Marcello Sgarlata – politico, avvocato e insegnante italiano
 Pietro Sgarlata – generale e dirigente sportivo italiano